La Coupe Davis 1997 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 7 février au 30 novembre dans différents lieux.

La Suède (finaliste sortante) remporte son  grâce à sa victoire en finale face aux États-Unis par cinq victoires à zéro.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1997 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 127 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 25 dans la "Zone Amérique",
 29 dans la "Zone Asie/Océanie",
 57 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La Coupe Davis 1997 est remportée par l'équipe de Suède qui s'impose facilement en finale contre les États-Unis à Goteborg, cinq victoires à zéro sur moquette. Les Suédois jouent tous leurs matchs à domicile. Ils ont toutefois le mérite de gagner cette Coupe Davis sans aucun grand champion dans leurs rangs. Les Thomas Enqvist, Jonas Bjorkman, Magnus Larsson, Nicklas Kulti, Mikael Tillström étaient des bons joueurs mais pas des candidats aux premières places mondiales.
La finale s'est jouée sur la blessure de Pete Sampras, contraint d'abandonner le premier jour à une manche partout contre Magnus Larsson. Comme Bjorkman avait battu Chang, la Suède mène alors deux à zéro. La paire Bjorkman-Kulti apporte le point décisif le lendemain contre la paire Todd Martin-Jonhatan Stark (le remplaçant de Sampras).

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1998.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1997 se joue entre la Suède et les États-Unis.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1998. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 19 au 21 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1997 de l'ATP
 World Team Cup 1997
 Fed Cup 1997

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1997
Coupe Davis
Davis